Die I liga (Schach) 1999 war die 28. Austragung der I liga und die 55. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von KS Polonia-Animex Warszawa, während sich der Titelverteidiger ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski mit dem dritten Platz begnügen musste. Aus der II liga waren im Vorjahr KKSz Gant-Hetman Wrocław, KS MOSiR-Budosak Zabrze, KSz Sido Cafe Hańcza Suwałki und SzKS Hetman Koszalin aufgestiegen. Wrocław, Zabrze und Suwałki erreichten den Klassenerhalt, während Koszalin zusammen mit KS Entropia NZS PW Warszawa und KSz Rzemiosło Racibórz direkt wieder abstieg.
Durch den Rückzug von Rymer Niedobczyce wurde der Wettbewerb mit elf Mannschaften ausgetragen.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1999.

Modus 

Die elf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Der drei Letztplatzierten stiegen in die II liga ab und wurden durch die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 18. bis 28. September in Suwałki gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1999